Алексис има више значења:

 Алексис (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Алексис (Оклахома), град у америчкој савезној држави Оклахома

или:

 Алексис (фудбалер, рођен 1974), шпански фудбалер
 Алексис (фудбалер, рођен 1985), шпански фудбалер